Oseberg, un des plus grands gisements pétroliers norvégiens.
 Bateau d'Oseberg, un bateau viking.